МФК «Прогресс» — российский мини-футбольный клуб из Глазова. Основан в 1999 году. Играл в первом дивизионе Суперлиги в структуре российского мини-футбола.

Выступления в Чемпионатах России

Состав 
На 31 января 2016 года

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на сайте Ассоциации мини-футбола России

Мини-футбольные клубы России
Спортивные клубы Удмуртии
Спорт в Глазове
Появились в 1999 году в России
1990-е годы в Удмуртии